Der König tanzt steht für:

 Der König tanzt (Film), ein Historienfilm aus dem Jahr 2000.
 Der König tanzt (Musikprojekt), ein Musikprojekt von Boris Lauterbach